Етелберт може да се отнася за:
 Англо-саксонски крале
 Етелберт (Източна Англия) (?-760)
 Етелберт II (Източна Англия) (?-794)
 Етелберт (Кент) (550 – 616)
 Етелберт II (Кент) (725 – 762)
 Етелберт (Уесекс) (?-865)